Scognamiglio es un apellido de origen italiano. Puede referirse a:
 João Scognamiglio Clá Dias, religioso brasileño.
 Vincenzo Scognamiglio, nombre real del actor ítalo-estadounidense Vincent Gardenia.